Liste der Monuments historiques in Courcelles steht für:

 Liste der Monuments historiques in Courcelles-Chaussy
 Liste der Monuments historiques in Courcelles-en-Barrois
 Liste der Monuments historiques in Courcelles-en-Bassée
 Liste der Monuments historiques in Courcelles-lès-Gisors
 Liste der Monuments historiques in Courcelles-sous-Châtenois
 Liste der Monuments historiques in Courcelles-sur-Aire
 Liste der Monuments historiques in Courcelles-sur-Viosne